

Cinema 
 Boy – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
 Boy – film del 2009 diretto da Auraeus Solito
 Boy – film del 2010 diretto da Taika Waititi

Codici 
 BOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
 boy – codice ISO 639-3 della lingua bodo (Repubblica Centrafricana)
 BOY – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Boyacá (Colombia)

Matematica 
 Werner Boy – matematico britannico

Sport 
 Philipp Boy – ginnasta tedesco

Letteratura 
 Boy – romanzo di Luis Coloma del 1895
 Boy – romanzo di Marie Corelli del 1900
 Boy – romanzo di James Hanley del 1931
 Boy – autobiografia di Roald Dahl del 1984
 Boy (Shonen) – romanzo di Takeshi Kitano del 1987

Musica 
 Boy – gruppo musicale rock statunitense
 Boy – gruppo musicale indie pop canadese
 Boy – duo musicale svizzero/tedesco
 Boy – album degli U2 del 1980
 Boy – album di Lena Philipsson del 1987
 Boy – singolo dei Book of Love del 1985
 Boy – singolo di Marcella Detroit del 1996
 Boy (I Need You) – singolo di Mariah Carey del 2003
 Boy – singolo degli Erasure del 2006
 Boy – singolo di Shion Miyawaki del 2007
 Boy – singolo di Emma Louise del 2012

Persone
 Tomás Boy – calciatore e allenatore di calcio messicano
 Tadeusz Boy-Żeleński – poeta polacco

Altro 
 Boy – in talune aree assoggettate dall'impero britannico, persona al servizio del funzionario
 Boy – opera teatrale di Leo Butler del 2016
 Boy – cane appartenuto a Rupert del Palatinato

Pagine correlate 
 Boys

Altri progetti